Niemcy:
 Stavern – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Emsland

Norwegia:
 Stavern – miejscowość